Evropsko prvenstvo v atletiki je evropsko atletsko tekmovanje, ki je prvič potekalo leta 1934, običajno na štiri leta, od leta 2010 pa poteka vsako parno leto.

Pregled prvenstev

Pregled medalj 

Atletika
Atletska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1934